Daniel Zimmermann est un nom porté par:

 Daniel Zimmermann (1935-2000), écrivain français ;
 Daniel Zimmermann (1974-), tromboniste français ;
 Daniel Zimmermann (1966-), batteur allemand des groupes Gamma Ray et Freedom Call ;
 Daniel Zimmermann (1982-), personnalité politique allemande.